Ochrana může označovat:
 v oblasti přírody vč. zemědělství především:
 ochrana přírody 
ochrana přírody v Česku
Ochrana přírody (časopis)
 ochrana genofondu rostlin
 ochrana životního prostředí
 integrovaná ochrana proti škůdcům
 biologická ochrana letišť (proti ptákům)
 protipovodňová ochrana

 a v jiných oblastech zejména:
 ochranu osobních údajů
 antikoncepce – ochrana proti početí (povětšinou kondom, hormonální antikoncepce atp.)
 stíhací ochrana (letectvo)
 nadproudová ochrana (elektrotechnika)
 přepěťová ochrana (elektrotechnika)
 diplomatická ochrana (právo)
 ochrana oprávněného dědice (právo)
 ochrana sbírkových předmětů (muzejnictví)
 ochrana digitálních dokumentů (archivnictví)
 protekce – původním významem ochrana
 Ochranov – město v Lužici, německy Herrnhut „Hut des Herren (Obhut des Herren Jesus)", znamená ochrana Páně

Související články 
 obrana
 prevence
 rezervace

Externí odkazy